Щепотьєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Щепотьєв Володимир Олександрович (1880-1937) — український етнограф.
 Щепотьєв Олександр Іванович (* 1938) — кандидат технічних наук, професор.
 Щепотьєв Федір Львович (1906-2000) — український учений у галузі ботаніки та лісівництва.

Примітки 

Російські прізвища